Taatz ist der Familienname von:

 Hermann Taatz (1925–1992), deutscher Mediziner
 Matthias Taatz (* 1959) deutscher Pfarrer und Aktivist